Жабник, грудна травка, оповст (Filago) — рід рослин родини складноцвітих.

Опис 
Невеликі однорічні шерстисто-повстисті трави з черговими цілісними, цілокраїми лінійно-ланцетними, ланцетними або лопатчастими листками. Квітки в дрібних суцвіттях (кошиках), зібраних в пучечки на верхівках гілок і в пазухах листків. Плід — сім'янка.

Види 
Рід налічує понад 50 видів, поширених у Північній півкулі::
 Filago abyssinica Sch.Bip. ex A.Rich.
 Filago aegaea Wagenitz
 Filago anatolica (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub
 Filago arenaria (Smoljan.) Chrtek & Holub
 Filago argentea (Pomel) Chrtek & Holub
 Filago arizonica A.Gray
 Filago arvensis L.
 Filago asterisciflora (Lam.) Chrtek & Holub
 Filago californica Nutt.
 Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub
 Filago clementei Willk.
 Filago congesta Guss. ex DC.
 Filago contracta (Boiss.) Chrtek & Holub
 Filago cretensis Gand.
 Filago crocidion (Pomel) Chrtek & Holub
 Filago davisii (Holub ex Grierson) Feinbrun
 Filago depressa A.Gray
 Filago desertorum Pomel
 Filago duriaei Batt.
 Filago eriocephala Guss.
 Filago eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub
 Filago filaginoides (Kar. & Kir.) Wagenitz
 Filago fuscescens Pomel
 Filago gallica (L.) L.
 Filago germanica (L.) Huds.
 Filago heterantha (Raf.) Guss.
 Filago hispanica (Degen & Hervier) Chrtek & Holub
 Filago hurdwarica (Wall. ex DC.) Wagenitz
 Filago huruarica Wagenitz
 Filago inexpectata Wagenitz
 Filago libyaca (Alavi) Greuter
 Filago linearifolia (Pomel) Chrtek & Holub
 Filago lojaconoi (Brullo) Greuter
 Filago longilanata (Maire & Wilczek) Greuter
 Filago lusitanica (Samp.) P.Silva
 Filago lutescens Jord.
 Filago mareotica Delile
 Filago mauritanica (Pomel) Dobignard
 Filago micropodioides Lange
 Filago minima (Sm.) Pers.
 Filago mucronata (Pomel) Chrtek & Holub
 Filago neglecta (Soy.-Will.) DC.
 Filago nevadensis (Boiss.) Wagenitz & Greuter
 Filago palaestina (Boiss.) Chrtek & Holub
 Filago paradoxa Wagenitz
 Filago perpusilla (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub
 Filago petro-ianii Rita & Dittrich
 Filago prolifera Pomel
 Filago psilantha (Pomel) Chrtek & Holub
 Filago pygmaea L.
 Filago pyramidata L.
 Filago ramosissima Lange
 Filago repens Scheele
 Filago sahariensis Chrtek & Holub
 Filago texana Scheele
 Filago tyrrhenica Chrtek & Holub

В Україні 
В Україні — 3 види. Найпоширеніший жабник польовий (Filago arvensis) росте на піщаних місцях, в соснових лісах. Інші види:
 жабник пухнастоголівчастий (Filago eriocephala),
 жабник німецький (Filago germanica).

Див. також 
 Список родів родини айстрових

Примітки 

Айстрові (підродина)
Роди айстрових